, ville côtière au centre de l'Érythrée ;
 Tiyo, woreda de la zone Arsi en Éthiopie ;
 Tiyo, localité éthiopienne située dans le woreda Digeluna Tijo de la zone Arsi.